TEQ ou teq est un sigle qui peut signifier :
 Quantité équivalente toxique, en toxicologie et en l'écotoxicologie, mesure la toxicité d'un ensemble de dioxines différentes.
 tonne équivalent, par exemple teq CO2, tonne équivalent de CO2.